

Personnalité
Jean Turcot (-1652) est un pionnier de la Nouvelle-France.
Louise Turcot est une actrice québécoise née le .
Philippe Turcot (1791-1861) est un homme d'affaires canadien.
Laurent Turcot historien québécois.

Lieu
L'échangeur Turcot est un échangeur autoroutier construit sur trois étages, en 1966, au sud-ouest de l'île de Montréal, au Québec.

Médecine
Le syndrome de Turcot est une maladie rare.